Bath County kan syfta på flera olika countyn i USA

 Bath County, Kentucky 
 Bath County, Virginia